Bar može imati više značenja:

 bar (jedinica), mjerna jedinica za tlak
 Bar (grad), grad, općina i luka u Crnoj Gori
 bar (ugostiteljski objekt), objekt u kojem se poslužuju alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
 bar (reality show)
 Bar (Baranjska županija) (mađ. Bár), selo u Mađarskoj.